Thera (geslacht), een geslacht van  vlinders van de familie spanners (Geometridae)
Santorini, een ringvormige eilandengroep in de Egeïsche Zee, die bij de Cycladen horen